

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Maszkowice – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Ozorków 
 Maszkowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko